Leptomysis är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1869. Leptomysis ingår i familjen Mysidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Pungräkor
Leptomysis